Лайвсей

Особи 
 Флоренс Гамільтон Рендел Лайвсей (1874–1953) — канадська англомовна письменниця, журналістка й перекладачка української літератури.
 Дороті Лайвсей — канадська поетеса й літературознавець, дочка Флоренс Гамільтон Рендел Лайвсей.
 Гарольд Лайвсей (* 1934) — американський історик.
 Річард Лайвсей (1753-~1823) — британський художник.

англійські прізвища